До́ннер (или Донар) — германское имя скандинавского бога Тора, упоминаемое, в частности, в цикле опер Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга». Также может означать:

Фамилия 
  — финско-шведская семья:
 Доннер, Андерс Северин (1854—1938) — российско-финский астроном.
  (1904—1980) — финско-британский литературовед.
  (1902—1940) — финский историк.
 Доннер, Йорн (1933—2020) — финский писатель, актёр, политик.
 Доннер, Кай (Карл; 1888—1935) — финский лингвист, этнограф и политик.
  (1922—1995) — финский профессор-зоолог.
 Доннер, Олли (1881—1956) — финская шведоязычная писательница русского происхождения.
  (1866—1957) — финский промышленник, инженер, сенатор и дипломат.
 Доннер, Отто (1835—1909) — финский лингвист и политик.
  (1871—1932) — финский меценат и любитель искусства.
  (1890—1970) — финский врач, профессор и активист.
  (1939—2013) — финский композитор и музыкант.

 Доннер, Георг Рафаэль (1693—1741) — австрийский скульптор.
  (1726—1774) — шведская предпринимательница.
 Доннер, Иоганнес Хендрикус (1927—1988) — нидерландский шахматист.
  (1799—1875) — немецкий филолог и переводчик.
  (1926—2010) — британский кинорежиссёр.
 Доннер, Лорен Шулер (род. 1949) — американская кинопродюсер.
  (род. 1948) — нидерландский политик.
 Доннер, Ричард (1930—2021) — американский кинорежиссёр.
 Доннер, Роберт (1931—2006) — американский актёр кино и телевидения.
  (1943—1984) — американский музыкант.
  (1864—1953) — американский предприниматель и филантроп.
 Доннер, Фред (род. 1945) — американский историк-востоковед и исламовед.
  (1891—1981) — нидерландский политик и судья.
Составные фамилии
 Доннер-Грау, Флоринда (1944—1998?) — американская писательница и антрополог.
Вымышленные
  — персонаж телесериала «C.S.I.: Место преступления Майами» (2002—2012) в исполнении Ким Дилейни.

Топонимы 
США
 Доннер — озеро в Калифорнии.
  — горный перевал в Калифорнии.
  — река в Орегоне.
Прочие
 Доннер — лунный кратер.

Прочее 
  — американский военный корабль.
  — канадская компания.
 Доннер Пати — трагический эпизод переселения американских пионеров на Запад, в ходе которого часть группы переселенцев погибла от голода.
 Доннер-кебаб, или донер, — ближневосточное блюдо арабского происхождения, более известное как шаурма.